Casais (Lousada), een parochie in de gemeente Lousada
Casais (Tomar), een parochie in de gemeente Tomar
Casais (Alcofra), een nederzetting in de parochie van Alcofra, Vouzela
Casais (São Martinho do Bispo), een nederzetting in de parochie van São Martinho do Bispo